Il doppio  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martín Alund e Facundo Bagnis erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Stephan Fransen e Wesley Koolhof hanno battuto in finale Roman Borvanov e Alexander Satschko 1–6, 6–2, [10–5].

Teste di serie

  Vahid Mirzadeh /  Alessandro Motti (primo turno)
  Roman Borvanov /  Alexander Satschko (finale)

  Guillermo Durán /  Máximo González (quarti di finale)
  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2013
ATP Challenger Tour 2013